ФК Слога 1948 је српски фудбалски клуб из Малче код Ниша који се такмичи у Другој Нишкој лиги. У сезони 2020/21. заузео је четврто место у Другој Нишкој лиги, шестом такмичарском нивоу српског фудбала. Првобитни клуб основан је 1948. године под називом ФК Слога Малча, док актуелни клуб постоји од 2013. године и носи назив ФК Слога 1948.

Стадион 
Клуб од свог постојања наступа на малчанском игралишту у Малчи, које важи за један од бољих стадиона у Нишкој лиги.

Резултати 
Стање на дан 5. септембар 2021.

Статистика за период од 25.08.2013. до 05.09.2021.

Галерија

Види још 
 Малча
 Прва Нишка лига у фудбалу
 Друга Нишка лига у фудбалу
 Градска општина Пантелеј

Референце

Спољашње везе 

 Профил на srbijasport.net
 Профил на fsn.org.rs
 Фудбалски савез Ниша
 ФК Слога 1948 веб-сајт
 ФК Слога 1948 други беб-сајт
 Извештај о клубу
 Фејсбук страница
 Дриблинг Александра Ђорђевића на утакмици против ФК Младост 1954 ДМ у сезони 2013/14
 Гол Милана Јовановића из слободног ударца протиц ФК Младост ДК у сезони 2013/14
 Гол Милана Јовановића из пенала против ФК Чегар К у сезони 2013/14

Фудбалски клубови из Србије
Градска општина Пантелеј
Фудбалски клубови из Ниша